Harper lehetséges jelentései:

Személyek 
 Robert Goodloe Harper – amerikai szenátor
 Roy Harper – angol rock- és folkénekes, valamint gitáros
 Stephen Harper – Kanada 22. miniszterelnöke
 Steve Harper – angol labdarúgókapus
 William Harper – amerikai szenátor

 Harper Lee – amerikai regényíró

 Edward Harper Parker – brit ügyvéd és sinológus

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Harper (Indiana)
 Harper (Iowa)
 Harper (Kalifornia)
 Harper (Kansas)
 Harper (Kentucky)
 Harper (Missouri)
 Harper (Logan megye, Ohio)
 Harper (Ross megye, Ohio)
 Harper (Oregon)
 Harper (Utah)
 Harper (Washington)
 Harper (Wyoming)
 Harper megye (Kansas)
 Harper megye (Oklahoma)

Kanada 
 Harper (Prince Edward-sziget)

 Harper-sziget

Libéria 
 Harper (Libéria)

Új-Zéland 
 Harper-folyó

Egyéb 
 16254 Harper – aszteroida
 A Harper-sziget – 2009-es amerikai thriller-sorozat